1333 км, 1333 киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 Казарма 1333 км, Казарма 1333-й км — упразднённый населённый пункт в Чернушинском районе Пермского края. Входил в состав Тюинского сельского поселения.

 1333 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 016259
 1333 км остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 102651